Die Nürnberger Gastein Ladies 2009 waren die dritte Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Bad Gastein. Es fand zeitgleich mit den Banka Koper Slovenia Open vom 20. Juli bis zum 26. Juli 2009 statt.
 
Titelverteidigerin im Einzel war Pauline Parmentier und im Doppel Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká.

Im Einzel gewann Andrea Petković gegen Ioana Raluca Olaru mit 6:2, 6:3 und im Doppel Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká gegen Tatjana Malek / Andrea Petković mit 6:2, 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 Bilder von WTA BAD Gastein 2009

2009
WTA Tour 2009